Улицы Правосудия — сериал 1991 года (США)
 Улица Правосудия — улица в г. Казани Республики Татарстан, Россия.